Boll kan syfta på:

 Boll, ett oftast runt föremål som används för lek och sport
 Boll (skulptur), en skulptur i Göteborg
 Boll (matematik), ett matematiskt begrepp
 Boll, Bern, huvudorten i kommunen Vechigen, Schweiz